Децентрализованный турнир 1993 () — 77-й розыгрыш чемпионата Перу по футболу с момента его основания.

Турнирная таблица

Лигилья

Ссылки 
 Чемпионат Перу 1993 на rsssf.com

1993
Перу
1993 год в Перу